Рикардо Энрике Шук Фридрих (; ) — бразильский футболист, вратарь шведского «Кальмара».

Клубная карьера 
Начал карьеру игроком бразильского «Итуано», но в официальных матчах за клуб участия не принимал, попав несколько раз в заявку на игры лиги Паулиста. В апреле 2015 года стал игроком финского РоПС, подписав с клубом контракт, рассчитанный до конца года. 8 мая в гостевой встрече с «Яро» Фридрих дебютировал в чемпионате Финляндии. За два сезона, проведённых в клубе, бразилец принял участие 35 встречах, в которых пропустил 26 мячей. Также он провёл три игры за фарм-клуб — «Санта-Клаус».

18 марта 2017 года подписал контракт с норвежским «Будё-Глимт». В первом же сезоне клуб занял первую строчку в турнирной таблице и вышел в Элитсерию. 29 апреля 2018 года дебютировал за клуб в чемпионате Норвегии в гостевом поединке с «Сарпсборгом», отыграв на ноль.

31 января 2020 года перешёл в турецкий «Анкарагюджю». Через неделю после подписания контракта сыграл свою первую игру в Суперлиге с «Ени Малатьяспор», появившись на поле в стартовом составе. По истечении контракта летом 2021 года стал свободным агентом.

24 ноября 2021 года подписал трёхлетний контракт со шведским «Кальмаром», выступающим в Аллсвенскане. Первую игру за клуб провёл 20 февраля 2022 года в рамках группового этапа кубка страны с «Треллеборгом».

Достижения 
РоПС:
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии: 2015

Будё-Глимт:
 Победитель первого дивизиона: 2017
 Серебряный призёр чемпионата Норвегии: 2019

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Кальмара» 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «РоПС»
Игроки ФК «Санта-Клаус»
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Кальмар»